Гео́ргий Ивано́в Ивано́в (; 10 марта 1858 года, Ямбол, Османская империя — 1 мая 1932 года, София, Царство Болгария) — болгарский военный деятель, ополченец, офицер русской императорской армии, генерал-майор болгарской армии.

Биография 
Родился 10 марта 1858 года в городе Ямбол Османской империи. Там же закончил классное училище.

В 1873 году поступил в Одесское военное училище. После начала сербско-турецкой войны в 1876 году прервал учёбу и отправился добровольцем в сербскую армию. Участвовал в боях под , , Княжевацом. После окончания войны, в 1877 году, окончил Одесское военное училище и 15 сентября того же года был произведен в подпоручики и назначен для прохождения службы в Люблинский 59-й пехотный полк.

Во время русско-турецкой войны 1877—78 годов был откомандирован в болгарское ополчение. Командовал 3 ротой VII дружины. Затем проходил службу в учебной роте пионерной дружины, II-й сапёрной роте.

После окончания Николаевской инженерной академии в Санкт-Петербурге фактически являлся главой инженерного департамента военного министерства. Принимал участие в выборе и укреплении сливенской позиции во время сербско-болгарской войны 1885 года.

В 1889—91 годах занимал должность начальника инженерных войск. Преподавал дисциплину «Фортификация» в военном училище. В 1909 году ему было присвоено звание генерал-майора. Во время первой балканской войны (1912—13) был заместителем инспектора инженерных войск.

В 1913 году вышел в отставку. Умер 1 мая 1932 года в Софии.

Награды 
 Орден «Святой Александр» IV ст. с мечами.
 Орден «За военные заслуги» II ст. на ленте.

Источники 
 Недев С. «Командването на българската войска през войните за национално обединение», София, 1993, Военноиздателски комплекс «Св. Георги Победоносец»
 Димитров И. «Съединението 1885 — енциклопедичен справочник», София, 1985, Държавно издателство «Д-р Петър Берон»
 Иванов, Георги Иванов при форуме «Бойна слава».

Генерал-майоры (Болгария)
Выпускники Одесского военного училища